Ран Оз (, , родился 7 мая 1977 года) — израильский хоккеист, защитник, играл в клубе израильской хоккейной лиги ХК Метула.

Карьера

Клубная карьера 
Ран начал хоккейную карьеру в сезоне 1993/1994, играя за ХК Рамат-Ган и был признан лучшим защитником.
Затем с 1998 по 2012 год играл за ХК Метула и дважды становился чемпионом Израиля. В 2013 году перешёл в команду КИХШ.

Международная карьера 
В 1992 году Ран Оз впервые принял участие в чемпионате мира в ЮАР.
После этого Ран неоднократно выступал за сборную Израиля на чемпионатах мира 1993 (квалификация), 1993 — 2001, 2003, 2011 — 2015, а также на юниорском чемпионате Европы в 1995 году.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Израиля
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рамат-Ган»
Игроки ХК «Метула»
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой